Iveta Benešová og Barbora Záhlavová-Strýcová var forsvarende mester, men valgte at deltage i Dubai Tennis Championships 2012 i sted for.

Sara Errani og Roberta Vinci vandt titlen over Kimiko Date-Krumm og Zhang Shuai.

Seedning 

 'Sara Errani /  Roberta Vinci (Mester)
 Kimiko Date-Krumm /  Zhang Shuai (Finalen)

 Nina Bratchikova /  Darija Jurak ''(Semifinalen)
 Eva Birnerová /  Alexandra Panova ''(Første runde)

Lodtrækning

References
 Main Draw

WTA Tour 2012